Giovanna di Baviera – moglie di Venceslao di Lussemburgo
 Giovanna di Baviera-Landshut – principessa bavarese e duchessa consorte di Württemberg
 Giovanna Sofia di Baviera – figlia di Alberto I di Baviera e Margherita di Brieg